Вербковский сельский совет () — входит в состав
Павлоградского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Вербки.

Населённые пункты совета 
 с. Вербки 
 с. Морозовское 
 с. Новые Вербки

Примечания